Louis Seguin peut faire référence à :
 Louis Seguin (1869-1918), ingénieur et industriel français ;
 Louis Seguin (1929-2008), écrivain français de cinéma.